Dušan Veškovac est un ancien footballeur serbe, né le  à Kruševac en Yougoslavie. Il évoluait au poste de défenseur central.

Biographie 
Le , il est prêté à l'ES Troyes AC pour la saison 2015-2016 pour une saison sans option d'achat.

Statistiques

En club

Références

Liens externes 
 

Footballeur serbe
Joueur du FK Napredak Kruševac
Joueur de l'Obilic Belgrade
Joueur du FK Borac Čačak
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Lucerne
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du Toulouse FC
Joueur de l'ES Troyes AC
Naissance à Kruševac
Naissance en RS de Serbie
Naissance en mars 1986